Holzem (Bad Münstereifel), een plaats in Duitsland
 Holzem (Luxemburg), een plaats in Luxemburg